De Bol (molen), een molen in Varik, Gelderland.
 Drijvers Vogelweid De Bol, een natuurgebied op Texel.
 De Bol op Redichem, een buitenplaats in Culemborg.
 De Bol (Zeeland), een onbewoond eilandje in de Westerschelde, = droogblijvend gedeelte van de Hooge Platen